Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Prudential Hong Kong Tennis Open 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 7. September 2014 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Hongkong